Opportunist (von lat. opportunus „günstig“, „bequem“) hat folgende Bedeutungen:

 im allgemeinen Sprachgebrauch eine Person, die zweckmäßig handelt, um sich der jeweiligen Lage anzupassen und einen Vorteil daraus zu ziehen. Opportunismus wird häufig mit politischem und sozialem Bezug als grundsatz- oder charakterloses Verhalten beschrieben.
 in der Medizin ein opportunistischer Erreger, der nur aufgrund einer besonderen Disposition des Wirts, wie einer Immunschwäche, zu einer Krankheit führt
 unter Kapitalanlegern ein Anlegertyp, der günstig erscheinende Ereignisse oder Trends für seine Anlageentscheidungen nutzt, siehe Transaktionskostentheorie
 in der Volkswirtschaftslehre bezeichnen Opportunitätskosten den Nutzen, der einem durch Wahl der nächstbesten Möglichkeit entgehen könnte
 in der Biologie und Ökologie Arten oder Individuen von Pflanzen oder Tieren, die außerhalb ihres spezifischen Normbereiches jede Gelegenheit zu ihrem Vorteil nutzen
 in der Spieltheorie Opportunistisches Verhalten

Siehe auch:

sv:Opportunist